Die Liste der Mannschaftskader der Top 16 2005/06 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 16 im Schach 2005/06 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Club de Echiquier Niçois, der Club de Orcher la Tour Gonfreville und Cercle d’Echecs de Strasbourg mit je 10 Spielern auskam, setzte der Club de Echiquier Nanceien 20 Spieler ein. Insgesamt kamen 209 Spieler zum Einsatz, von denen 72 alle 11 Runden mitspielten. Punktbester Spieler waren mit 9 Punkten aus 11 Partien Laurent Fressinet (Paris NAO), je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Joël Lautier (Paris NAO) und Romain Édouard (Montpellier).
Mit Luc Bergez, Philippe Brochet (beide Évry), Arnaud Hauchard, Jorge Lopez (beide NAO), Igor Efimov (Monaco) und Olivier Ruest (Nancy) erreichten sechs Spieler 100 %, wobei Bergez sieben Partien spielte, Hauchard zwei, die übrigen genannten Spieler je eine.
Ältester Spieler der Saison war der 1930 geborene Claude Conan (Drancy), jüngste Spielerin die 1997 geborene Meline Briatte (Avignon).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2006); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2006; ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BAN = Bangladesch, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Paris NAO

C.E.M.C. Monaco

Club de Clichy-Echecs-92

Évry Grand Roque

Club de Bischwiller

Club de Echiquier Niçois

Club de Orcher la Tour Gonfreville

Club de Mulhouse Philidor

Club de Montpellier Echecs

Club de Cannes Echecs

Club de La Tour Sarrazine Antibes

Club de Cavalier Bleu Drancy

Club de Echiquier Nanceien

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de Thomas Bourgneuf Créteil

Club de Echiquier des Papes Avignon

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine der Groupe A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine der Groupe B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Haute bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Basse bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2005
Schach 2006